Rybnica (powiat Jeleniogórski) is een plaats in het Poolse district Jeleniogórski, woiwodschap Neder-Silezië.
 Rybnica Leśna - Kamionka is een plaats in het Poolse powiat Wałbrzyski, woiwodschap Neder-Silezië.
 Rybnica (West-Pommeren) is een plaats in het Poolse powiat Choszczeński, woiwodschap West-Pommeren.
 Vyšná Rybnica is een Slowaakse gemeente in de regio Košice
 Nižná Rybnica is een Slowaakse gemeente in de regio Košice